Kicin peut désigner :

Toponymie
en Pologne

 Kicin est un village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Kicin est un village de la voïvodie de Lublin
 Kicin est un village de la voïvodie de Mazovie